Ферапонтов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Ферапонтов Олександр Петрович (1931-2008) — радянський актор, музикант.
 
 Ферапонтов Ілля Вікторович (. 1997) — російський футболіст.

Див. також 
 Ферапонтів монастир